POY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Powell, Wyoming (Stati Uniti)